Джеффри С. Херф (родился 24 апреля 1947) — американский историк. Он является заслуженным профессором современной европейской, в частности, современной немецкой истории Университета Мэриленда в Колледж-Парке.

Биография 
Отец Херфа бежал из нацистской Германии в 1937 году и иммигрировал в США. Родители его матери покинули Украину и переехали в Соединенные Штаты перед Первой мировой войной. Он вырос в реформистской еврейской семье в Милуоки, штат Висконсин.

Херф окончил университет Висконсин-Мэдисон по специальности историка в 1969 году и получил докторскую степень по социологии в Университете Брандейса в 1981 году. Прежде чем стать преподавателем в Университета Мэриленда, он преподавал в Гарвардском университете, Университете Огайо и Университете Эмори. Он публиковал эссе в журналах American Interest, The Washington Post, Commentary, Die Welt, Die Zeit, Partisan Review, The Times of Israel и The New Republic .

В своей книге 1984 года «Реакционный модернизм: технологии, культура и политика в Веймаре и Третьем рейхе», опираясь на критическую теорию, в частности, на критику идеологии, Херф ввел термин «реакционный модернизм», чтобы описать смесь устойчивой современности и утвердительной позиции по отношению к прогрессу в сочетании с мечтами о прошлом — высокотехнологичный романтизм, который был течением в мышлении идеологов веймарской «консервативной революции» и течений в нацистской партии и нацистском режиме.

Его последующие книги исследуют политическую культуру Западной Германии до и во время битвы за Евроракеты в 1980-х годах; память и политику относительно Холокоста в Восточной и Западной Германии; внутреннюю антисемитскую пропаганду нацистской Германии; нацистскую пропаганду, нацеленную на Северную Африку и Ближний Восток; историю антагонизма к Израилю со стороны восточногерманского режима и западногерманских левых организаций от Шестидневной войны 1967 года до революций 1989 года, распада европейских коммунистических государств и воссоединения Германии в 1990 году.

У Херфа было множество исследовательских стипендий, в том числе в Гарвардском университете, Чикагском университете, Институте перспективных исследований в Принстоне, Немецком историческом институте в Вашингтоне, Центре израильских исследований имени Ицхака Рабина в Тель-Авиве, Международном центре ученых имени Вудро Вильсона в Вашингтоне, округ Колумбия, и в Американской академии в Берлине осенью 2007 года.

Женат на Соне Мишель.

Награды и отличия 
 1996 Приз Чарльза Франкеля (со-лауреат) Библиотеки Винера и Института современной истории, Разделенная память
 Премия Джорджа Луи Бира 1998 г., Разделенная память
 Национальная еврейская книжная премия 2006 г., Еврейский враг
 2010 Вашингтонский институт ближневосточной политики (бронзовая премия), Нацистская пропаганда в арабском мире.
 Премия Сибил Хальперн, 2011 г., Ассоциация немецких исследований, Нацистская пропаганда в арабском мире.

Работы 
 Реакционный модернизм: технологии, культура и политика в Веймаре и Третьем рейхе (Cambridge University Press, 1984). Переводы на французский (2018); итальянский (1988); японский (1991); греческий (1996); португальский (1993).
 Война другими средствами: советская мощь, западногерманское сопротивление и битва евроракет (The Free Press, 1991. ) исследует пересечение политической культуры и силовой политики в последней крупной европейской конфронтации времен холодной войны.
 Разделенная память: нацистское прошлое в двух Германиях (издательство Гарвардского университета, 1997.ISBN 978-0-674-21303-6). Перевод на немецкий язык (1998).
 Еврейский враг: нацистская пропаганда во время Второй мировой войны и Холокоста (Harvard University Press, 2006. ). Переводы на китайский (2019), французский (2011), португальский (2014), испанский (2008). В работе рассматривается радикальная антисемитская пропаганда нацистского режима как сгусток ненависти, объяснительная основа и попытка узаконить массовые убийства.
 Нацистская пропаганда для арабского мира (издательство Йельского университета, 2009). Переводы на французский (2012), итальянский (2010), японский (2013). Эта работа документирует и интерпретирует арабоязычную печатную и радиопропаганду нацистской Германии, направленную на Северную Африку и Ближний Восток во время Второй мировой войны и Холокоста. Он опирается на переводы на немецкий язык из различных государственных архивов Германии, а также на уникальную коллекцию расшифровок стенограмм на английском языке написанных американскими дипломатами, в основном в Каире во время войны. Он документирует слияние радикального антисемитизма в нацистской идеологии с радикальным антисемитизмом, исходящим от исламистов и радикальных арабских националистов, которые сотрудничали с нацистским режимом, особенно с 1941 по 1945 год в Берлине. Культурное слияние в Берлине военного времени сохранилось в исламистской политике на Ближнем Востоке и после 1945 года.
 Необъявленные войны с Израилем: Восточная Германия и крайне левые в Западной Германии, 1967—1989 (Cambridge University Press, 2016). Перевод на немецкий язык (2019).
 «Момент Израиля: международная поддержка и противодействие созданию еврейского государства» (издательство Кембриджского университета, 2022 г.): https://www.cambridge.org/core/books/israels-moment/3D8F0D77E9624E01DC3C3B015659B113 .

Отредактированные книги 
 Энтони МакЭллиготт и Джеффри Херф, редакторы, Антисемитизм до и после Холокоста: измененные контексты и недавние перспективы (Лондон: Palgrave Macmillan, 2017).
 Джеффри Херф, редактор, Антисемитизм и антисионизм в исторической перспективе: конвергенция и дивергенция (Нью-Йорк: Routledge, 2007).

Избранные статьи 
 Гитлер и антисионизм нацистов, Fathom, лето 2016 г.
 Дэвид Чезарани: In Memoriam, Fathom, осень 2015 г.

Переводы 
 Альфред Шмидт: История и структура: очерк о гегелевско-марксистских и структуралистских теориях истории. Кембридж, Массачусетс: MIT Press, 1981 г. .

Примечания

Ссылки 
 Биография Херфа на сайте Мэрилендского университета
 «Историк как провокатор: достижения и наследие Джорджа Моссе», Исследования Яд Вашем, том. 29 (2001), стр. 7-26.
 «Новый мировой порядок»: от унилатерализма к космополитизму, Херф
 «Что означает примирение с прошлым в „Берлинской республике“ в 2007 году?»
 «Эпоха убийств: идеология и террор в Германии», TELOS 144 (осень 2008 г.): 8-37.

Историки нацизма
Википедия:Биографии современников